1637 Swings – asteroide della fascia principale
 Bart Swings – pattinatore di velocità su ghiaccio e pattinatore di velocità in-line belga

Pagine correlate 

 Swing (disambigua)